Лойковский сельский Совет — упразднённый в 2002 году сельский Совет на территории Гродненского района Гродненской области Республики Беларусь.

Состав 
Лойковский сельсовет включал 15 населённых пунктов:
 Беличаны — деревня.
 Белые Болота — деревня.
 Бережаны — деревня.
 Вассарабы — деревня.
 Войтовцы — деревня.
 Забречаны — деревня.
 Заречанка — деревня.
 Келбаски — деревня.
 Линки — деревня.
 Лойки — деревня.
 Моньковцы — деревня.
 Плебанские — деревня.
 Плосковцы — деревня.
 Селивановцы — деревня.
 Шембелевцы — деревня.

См. также 
 Гродненский район
 Ратичский сельсовет

Примечания

Ссылки 
 Гродненский райисполком

Упразднённые сельсоветы Гродненского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании